Кубок Шпенглера 1934 — 12-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1934 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  Грассгоппер —  «Давос» 3:1.

Фінал  
  Дияволи Россонері Мілан —  Команда Оксфордського університету — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1934
1934 у хокеї з шайбою